Rovinná vrstva je část prostoru sevřená mezi dvěma rovnoběžnými (nesplývajícími) rovinami.

Obě rovnoběžné roviny, které oddělují vrstvu, se nazývají hraničními rovinami.

Související články 
 Geometrický útvar
 Poloprostor

Prostorové geometrické útvary